Парне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 120 км на схід від Нанта, 55 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 204 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 499,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Парне 

 Парне на сайті французького Національного інституту географії
 Мапа муніципалітету Парне на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Парне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара